Szilveszter Kozma (ur. 27 lutego 1992) – rumuński skoczek narciarski, zawodnik klubu CS Dinamo Braszów. Członek kadry A reprezentacji Rumunii w skokach narciarskich w sezonie 2011/2012. Wielokrotny mistrz Rumunii w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych zadebiutował 28 lipca 2007 podczas zawodów cyklu FIS Cup rozegranych w Bischofshofen, w których zajął 59. pozycję. Dotychczas wystąpił w 48 konkursach tego cyklu. Jego najlepszym wynikiem w tych zawodach było zajęcie 11. miejsca podczas konkursu rozegranego 14 stycznia 2009 roku na skoczni Dragon Hill w Harbinie. W sumie 11-krotnie zdobywał punkty w tych zawodach, gromadząc ich łącznie w całej karierze 65.

Wystąpił dotychczas w 22 konkursach Pucharu Kontynentalnego i 11 konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Jego najlepszym wynikiem była 29. pozycja, jaką zajął w Sapporo 9 stycznia 2009. Były to jego jedyne punkty w tym cyklu w historii.

Czterokrotnie wziął także udział w zawodach o mistrzostwo świata juniorów w skokach narciarskich, najlepszy wynik osiągając 5 lutego 2009 w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zajął 43. miejsce.

W 2009 został zgłoszony do udziału w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych mistrzostw świata, jednak ostatecznie w nich nie wystartował.

Mistrzostwa świata juniorów

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992